Gaston Jèze, un professeur de droit public français (1869 - 1953).
 Jésuite, un membre de la Compagnie de Jésus.